Folksingers 'Round Harvard Square — совместный студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз, Билл Вуда и Ted Alevizosз, изданный ограниченным тиражом в 1959 году.

Об альбоме 
Фактически первый альбом, на котором записывалась Джоан Баэз. Folksingers 'Round Harvard Square был записан Stephen Fassett в мае 1959 года в Бостоне. В 1963 неправомерно издавался лейблами Squire Records, Roulette Records  в укороченном виде (отсутствовали 4 песни без участия Баэз) под названием The Best of Joan Baez, но был изъят из продажи после судебного решения, когда уже достиг 50 места в американских чартах.

Список композиций 
Все песни народного происхождения

«*» — не включены в неофициальное переиздание The Best of Joan Baez 1963 года.

Примечания

Ссылки 
 Folksingers 'Round Harvard Square на discogs.com

Альбомы Джоан Баэз